Sigmaringa puede referirse a: 
 Sigmaringa, ciudad del sur de Alemania.
 Distrito de Sigmaringa, uno de los distritos alemanes de la región de Tubinga del estado federado de Baden-Wurtemberg.